Тімеа Бабош і Андреа Сестіні-Главачкова були чинними чемпіонками, але цього разу Бабош вирішила не брати участі, а Сестіні-Главачкова вирішила взяти участь у турнірі в Празі.

Анна Блінкова і Ралука Олару виграли титул, у фіналі перемігши пару Георгіна Гарсія Перес і Фанні Штоллар з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Примітки

Посилання 
 Main Draw 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, парний розряд
2018, парний розряд
2018 у марокканському спорті